Tolj ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Tolj (* 1999), kroatische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Slaven Tolj (* 1968), kroatischer Performance-, Installations- und Body-Art-Künstler